

Codici 
 A23 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Weinheim
 A23 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese corrispondenti alla cosiddetta siciliana in contromossa

Altro 
 A23 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili

Pagine correlate 
 Autostrada A23